

Communes 

 Thoury :  commune française, située dans le département de Loir-et-Cher
 Thoury-Férottes : commune française, située dans le département de Seine-et-Marne
 Thourie : commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine

Patronyme 
Ce patronyme a été porté par des personnes et des familles distinctes :
 La comtesse de Thoury
 Goussaut de Thoury
 Liste des seigneurs de Thoury-sur-Besbre
 Gilles de Thoury (°1938), général français 
 Famille de Thoury, maintenue en 1667, comparaît en 1789, Nivernais
 Famille de Thoury de La Corderie, anobli par lettres en 1764 (confirmation de noblesse), Normandie (Orne)
 Jean-William Thoury (°1948), parolier, producteur de son, journaliste et critique de musique rock’n’roll

Édifice 
 Château de Thoury

Divers 
 Bataille de Toury (1112)

Notes et références